Бено́ни () — город в районе Ист-Рэнд провинции Гаутенг, ЮАР. Город-спутник Йоханнесбурга. С 2000 года — часть муниципалитета Экурхулени.

География и климат 
Бенони расположен на востоке горнорудного района Витватерсранд. Железнодорожная станция. В прошлом город был одним из центров по добыче золота, но со временем доля золотодобычи в экономике города падала. Сегодня город сосредоточен больше на промышленности и услугах, вместо горнодобывающей промышленности.

На территории города расположено озеро Ванрин-Дэм.

В городе Бенони умеренно-тёплый климат. В прохладный сезон (с мая по август) гораздо меньше осадков, чем в тёплый (с сентября по апрель). По классификации Кёппена — субтропический (морской) высокогорный климат (индекс Cwb) с сухой зимой и тёплым летом.

Население 
Население города составляет 158,777 человек (2011 год).

Бенони очень разнообразен, в нём живут люди разных национальностей и конфессий. В городе находятся десять школ, в которых учится до 6000 человек, некоторые из которых приходят сюда из окрестных селений, расположенных на расстоянии до 5 километров.

Есть крупный гольф-клуб "Benoni Country Club".

Уроженцы 
 Женевьева Мортон, фотомодель
 Альфред Нзо, политик
 Шарлиз Терон, актриса
 Брайан Хабана, регбист
 Грейс Мугабе, жена президента Зимбабве Роберта Мугабе

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Города ЮАР